Кура́ев — фамилия; имеет женскую форму Кураева. Известные носители:
 
 Кураев, Василий Владимирович (1891—1938) — советский государственный и партийный деятель.
 Кураев, Вячеслав Иванович (1939—2012) — российский философ, отец А. В. Кураева.
 
 Кураев, Михаил Николаевич (род. 1939) — русский писатель, киносценарист.
 Кураев, Наби Магомедович (1924—1983) — советский государственный деятель.
 
 Кураев, Эдуард Алексеевич (1940—2014) — советский и российский физик-теоретик.